Poljanica je lahko:
 Poljanica Bistranska (Hrvaška)
 Poljanica Bistrička (Hrvaška)
 Poljanica Okićka (Hrvaška)